Sprenger puede referirse a:
 Carl Ludwig Sprenger (1846, Güstrow – 1917, Corfú), un botánico alemán.
 La Magnolia de Sprenger (), una especie arbórea de la familia de las Magnoliáceas.
 Christian Sprenger (1983, Ludwigsfelde), un jugador de balonmano alemán.
 Christian (David) Sprenger (* 1985, Brisbane), un nadador de braza australiano.
 Jakob Sprenger (1435, Rheinfelden – 1495, Estrasburgo), un fraile dominico alemán.